Глазовская: фамилия, может означать:

 Глазовская, Мария Альфредовна (1912—2016) — советский и российский географ, заслуженный деятель науки РСФСР, мать Никиты Глазовского
 Глазовская, Людмила Константиновна (род. 1946) — туркменский и российский журналист.

См. также 
 Глазовский (значения)